Рапай — украинская и французская фамилия:
 Рапай, Николай Павлович (1928—2021) — советский и украинский скульптор.
 Рапай, Ольга Петровна (1929—2012) — украинский скульптор-керамист.
 Рапа́й, Клоте́р (; род. 1941) — франко-американский маркетолог и социолог, автор популярной монографии «Культурный код» (2007)